San Mauro puede referirse a:
 Mauro de Glanfeuil, abad de Glanfeuil, llamado después San Mauro del Loira o de Anjou
 San Mauro, aldea española situada en la parroquia de Lampón, del municipio de Boiro, en la provincia de La Coruña, Galicia
 San Mauro Castelverde, localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia
 San Mauro Cilento, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania
 San Mauro di Saline, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 San Mauro Forte, municipio de la provincia de Matera, en Basilicata
 San Mauro la Bruca, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, 
 San Mauro Marchesato, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania,
 San Mauro Pascoli, municipio de la Provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña
 San Mauro a Signa, localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana
 San Mauro Torinese,  localidad y comuna de la provincia de Turín